Флавия Гиерий () — восточноримский политик и консул 427 года.

Гиерий был префектом претория Востока в первый раз между 425 и 428 годом, а во второй раз в 432 году. В 427 году был консулом с Ардавуром. Гиерий также восстановил Термы Константина в 427 году.

Литература 
 Jones, Arnold Hugh Martin, John Robert Martindale, John Morris, «Hierius 2», Prosopography of the Later Roman Empire , Volume 2, Cambridge University Press, 1980, ISBN 0521201594 , p. 557.

Римские консулы V века